O Clube Desportivo Lousanense é uma instituição desportiva portuguesa fundada em 1946. As suas modalidades principais são o futebol e basquetebol, mas o clube desenvolve igualmente as modalidades de karaté, andebol, natação, krav maga, e cicloturismo. Localizada na vila da Lousã, no distrito de Coimbra. O seu actual presidente é João Caetano.

A equipa de futebol disputa os seus jogos em casa, no Estádio Dr. José Pinto de Aguiar, e tem o patrocínio da EFAPEL, REVIMO e CrediSegur.

A equipa de basquetebol disputa os seus jogos em casa, no Pavilhão Municipal N°1.

Futebol

Histórico em Futebol (inclui 08/09)

Classificações

Classificações

Basquetebol

Andebol

Cicloturismo

Karaté

Krav Maga

Nataçao

Ligações externas 
 

Lousanense
Clubes de futebol fundados em 1946
Fundações em Portugal em 1946
Lousã